«Объединённые левые» — название нескольких политических сил:

 Объединённые левые (Испания) — коалиция испанских политических партий, существует с 1986.
 Объединённые левые (Перу) — блок, существовавший в 1980—1990-х годах в Перу.
 Объединённые левые (Сан-Марино) — левая коалиция, а затем партия в Сан-Марино.
 Объединённые левые (Словения) — левосоциалистическая партия в Словении.